Palos de Moguer puede referirse a:

 una denominación incorrecta del municipio español de Palos de la Frontera, fruto de la confusión de algunos cronistas de Indias a mediados del .
 un barrio del distrito de Arganzuela de Madrid (España), originalmente denominado de la forma incorrecta «Palos de Moguer».
 la estación de Palos de la Frontera del metro de Madrid, originalmente llamada de la forma incorrecta «Palos de Moguer».